Idris ibne Abedalá  — primeiro califa idríssida. Também chamado Mulei Idris
   — segundo califa idríssida. Também chamado Mulei Idris
 Mulei Idris (cidade) — cidade fundada por Idris I